Miejscowości w USA:
 Caseville – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Huron
Gminy w USA:
 Caseville (ang. Caseville Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Huron